Алексей Сергеевич Дреев (род. 30 января 1969, Ставрополь) — советский и российский шахматист, гроссмейстер (1989). Заслуженный мастер спорта России. В составе команды России трёхкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996) и двукратный победитель командных чемпионатов мира (1997, 2005). Чемпион Европы по быстрым шахматам (2012).

Биография 

Мать — Нина Михайловна, отец — Сергей Сергеевич (по образованию инженер), старшая сестра — Татьяна.

Дреев научился играть в шахматы от своего отца в возрасте шести лет.
С восьми лет он тренировался у шахматного мастера Владимира Сайгина, с 11 лет у Марка Дворецкого.
С 1985 года постоянным тренером Дреева является международный мастер Александр Филипенко.

В 1983 и 1984 годах Дреев два раза подряд выиграл чемпионаты мира среди юношей до 16 лет.
В 1984 году Дреев занял второе место в чемпионате мира среди юношей до 20 лет.

В турнире молодых советских мастеров, который проводился в 1986 году в Таллине, Дреев занял второе место вслед за Василием Иванчуком. В 1988 году Дреев вместе с Борисом Гельфандом завоевал звание чемпиона Европы среди юношей.

В 20 лет Дрееву присваивают звание международный гроссмейстер.

В 1990 году, во Львове, Алексей Дреев выиграл (совместно с Алексеем Шировым, Леонидом Юдасиным и Смбатом Лпутяном) зональный турнир к чемпионату мира. В межзональном турнире в Маниле Дреев занял пятое место и получил возможность играть в матчах претендентов.

В первом матче претендентов он встретился с Вишванатаном Анандом и проиграл 1½:4½ (+1-4=5).

Дреев участвовал в нокаут-чемпионатах мира ФИДЕ. В 1997 году в Гронингене Дреев дошёл до четвертьфинала, где проиграл Борису Гельфанду. В 1999 году в Лас-Вегасе Дреев дошёл до одной восьмой финала, где проиграл Майклу Адамсу. В 2000 году в Нью-Дели Дреев дошёл до одной восьмой финала, где проиграл Веселину Топалову. В 2001 году в Москве Дреев дошёл до одной восьмой финала, где проиграл Вишванатану Ананду. В 2004 году в Триполи Дреев дошёл до одной восьмой финала, где проиграл Домингесу, шахматисту из Кубы.

Дреев считается знатоком дебютов и обладает позиционным стилем игры.

Дреев постоянно играет за команду России. В составе команды России он участвовал в шахматных Олимпиадах в Москве (1994), в Ереване (1996) и в Кальвии (2004).

Наиболее значимые победы Дреева в турнирах были: в Биле (Швейцария) в 1995 году, в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) (1995) и в Дос Эрманас (Испания) (2002 и 2003).

В чемпионате России 2004 года, Дреев занял третье место: 5½ из 10 (+3-2=5).

В сентябре 2016 года получил звание старшего тренера ФИДЕ.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Книги

Литература 
 
 Дреев А. 100 избранных партий. Санкт-Петербург : С. Соловьев, 2007. 270, [1] с. ISBN 978-5-903609-01-7, 1000 экз.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России
Шахматные гроссмейстеры
Победители шахматных олимпиад
Шахматисты СССР